Dies ist eine Liste der Städte und Siedlungen städtischen Typs in der russischen Oblast Kaliningrad.

Die folgende Tabelle enthält die Städte und städtischen Siedlungen der Oblast, ihre russischen Namen, die früheren deutschen Namen, die Verwaltungseinheiten, denen sie angehören (Rajon oder Stadtkreis), ihre Einwohnerzahlen für den , zum Vergleich die Einwohnerzahlen von 1939, die Stadtwappen und geographischen Koordinaten.

In der Oblast gibt es heute 22 Städte und eine Siedlung städtischen Typs.
Acht der Städte erhielten ihr Stadtrecht erst nach 1945. Andererseits gab es bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs im heute zur Oblast Kaliningrad zählenden Teil Ostpreußens weitere zehn Städte, deren Stadtrecht nach Angliederung an die Sowjetunion nicht erneuert wurde. Grund dafür waren die weitgehende Zerstörung der betroffenen Orte durch Kriegsereignisse sowie die dort nur in geringerem Umfang erfolgende Neubesiedelung. Zehn dieser ehemaligen Städte sind heute ländliche Siedlungen und in einer separaten Liste aufgeführt.

Städte

Ehemalige Städte

Siehe auch 
 Liste von Ortschaften in der Oblast Kaliningrad

Anmerkungen und Quellen 

!Stadte
Kaliningrad